

Креснешень () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Тетерень.

Креснешень () — село у Теленештському районі.